Mecz finałowy Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej 1970 odbył się 21 czerwca 1970 roku na stadionie Azteca w mieście Meksyk w Meksyku. Spotkały się w nim reprezentacja Brazylii z reprezentacją Włoch. Sędzią tego meczu był Rudi Glöckner (NRD) – był to pierwszy finał, który poprowadził niemiecki arbiter. Mistrzostwo świata po raz trzeci w historii zdobyli Brazylijczycy (wcześniej: 1958 i 1962), którzy pokonali Włochów 4:1. Po raz ostatni, za wygranie turnieju, wręczono trofeum Złotą Nike, które na stałe zatrzymali Brazylijczycy. Najskuteczniejszym strzelcem turnieju został Gerd Müller (10 bramek). Puchar Jules’a Rimeta wzniósł kapitan Brazylijczyków, Carlos Alberto.

Uczestnicy 
 vs

Droga do finału

Mecz 

MISTRZ ŚWIATA 1970

BRAZYLIA

 TRZECI TYTUŁ

Przypisy 

Mecze finałowe Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej
Mistrzostwa Świata w Piłce Nożnej 1970
Reprezentacja Brazylii w piłce nożnej
Reprezentacja Włoch w piłce nożnej